Le Parchemin est une publication bimestrielle de l’office généalogique et héraldique de Belgique créée en 1936. C'est une revue où sont publiées des études sur des sujets divers touchant à la généalogie ou à l'héraldique.

Études sur des sujets divers 

 Notes généalogiques sur des familles belges ou étrangères
 Études sociologiques sur l'évolution en Belgique de la population et de sa structure
 Études historiques ou juridiques sur les changements de la législation en matière généalogique
 Rubrique « Héraldique vivante »
 Bibliographie contenant la description d'ouvrages récents ou de revues sur des sujets intéressants
 Comptes-rendus de colloques ou séminaires nationaux ou internationaux

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Office généalogique et héraldique de Belgique
 Armorial héraldique vivante

Recherche généalogique en Belgique
Héraldique
Revue d'histoire
Revue belge